Тополь китайский — название нескольких видов рода , произрастающих в Китае, среди которых: